Geografia
Morning Glory (Texas), região censitária dos Estados Unidos

Cinema
Morning Glory (1933), com Katharine Hepburn
Morning Glory (1993), com Christopher Reeve
Morning Glory (2010), com Rachel McAdams e Harrison Ford

Música
(What's the Story) Morning Glory?, segundo álbum de estúdio da banda Oasis
"Morning Glory" (canção), faixa-título deste mesmo álbum

Literatura
Morning Glories, quadrinhos de Nick Spencer, Joe Eisma e Rodin Esquejo

Ou ainda
Glória-da-manhã, vegetal também conhecido como morning glory